Jocs Olímpics d'Estiu de 1916 (suspesos per la I Guerra Mundial)
 Jocs Olímpics d'Estiu de 1936